Matsu ou Matsue peut désigner :

Un nom de famille japonais 
 Takako Matsu (松たか子) (1977-), actrice japonaise et chanteuse-compositrice J-pop

Des îles 
 Îles Matsu (ou Mazu) (馬祖列島), archipel chinois situé dans le détroit de Taïwan

Une classe de navires 
 Classe Matsu (松型駆逐艦), classe de destroyers de  classe de la Marine impériale japonaise

Une ville du Japon 
 Matsue (松江市, Matsue-shi), chef-lieu de la préfecture de Shimane
 Château de Matsue (松江城) situé dans la ville de Matsue